Nopal steht für:

 NOPAL, eine Umformtechnik für Bleche
 Nopal-Kaktus (Kaktusfeige), eine Pflanzenart aus der Gattung Opuntia, Kakteengewächse (Cactaceae)